

Селища міського типу:
 Михайлівка — Запорізька область, Василівський район
 Михайлівка — Луганська область, Алчевський район
 Михайлівка — Луганська область, Ровеньківський район

Села:
 Михайлівка — Автономна Республіка Крим, Нижньогірський район
 Михайлівка — Автономна Республіка Крим, Сакський район
 Михайлівка — Вінницька область, Гайсинський район, Бершадська міська громада
 Михайлівка — Вінницька область, Гайсинський район, Краснопільська сільська громада
 Михайлівка — Вінницька область, Вінницький район
 Михайлівка — Вінницька область, Тульчинський район
 Михайлівка — Вінницька область, Жмеринський район
 Михайлівка — Вінницька область, Могилів-Подільський район
 Михайлівка — Волинська область, Володимирський район
 Михайлівка — Волинська область, Луцький район
 Михайлівка — Дніпропетровська область, Кам'янський район, Затишнянська сільська громада
 Михайлівка — Дніпропетровська область, Кам'янський район, Лихівська селищна громада
 Михайлівка — Дніпропетровська область, Криворізький район, Апостолівська міська громада
 Михайлівка — Дніпропетровська область, Криворізький район, Софіївська селищна громада
 Михайлівка — Дніпропетровська область, Новомосковський район
 Михайлівка — Дніпропетровська область, Синельниківський район
 Михайлівка — Дніпропетровська область, Нікопольський район
 Михайлівка — Дніпропетровська область, Дніпровський район
 Михайлівка — Донецька область, Горлівський район, Горлівська міська громада
 Михайлівка — Донецька область, Горлівський район, Хрестівська міська громада
 Михайлівка — Донецька область, Донецький район
 Михайлівка — Донецька область, Кальміуський район
 Михайлівка — Донецька область, Краматорський район
 Михайлівка — Донецька область, Покровський район, Гродівська селищна громада
 Михайлівка — Донецька область, Покровський район, Новогродівська міська громада
 Михайлівка — Житомирська область, Житомирський район, Хорошівська селищна громада
 Михайлівка — Житомирська область, Житомирський район, Тетерівська сільська громада
 Михайлівка — Житомирська область, Житомирський район, Любарська селищна громада
 Михайлівка — Житомирська область, Звягельський район
 Михайлівка — Житомирська область, Коростенський район, Коростенська міська громада
 Михайлівка — Житомирська область, Коростенський район, Олевська міська громада
 Михайлівка — Запорізька область, Вільнянський район
 Михайлівка — Київська область, Білоцерківський район, Узинська міська громада
 Михайлівка — Київська область, Білоцерківський район, Володарська селищна громада
 Михайлівка — Київська область, Білоцерківський район, Тетіївська міська громада
 Михайлівка — Київська область, Обухівський район
 Михайлівка — Київська область, Броварський район
 Михайлівка — Кіровоградська область, Кропивницький район (в минулому — Олександрівський район)
 Михайлівка— Кіровоградська область, Новоукраїнський район, Глодоська сільська громада
 Михайлівка — Кіровоградська область, Новоукраїнський район, Добровеличківська селищна громада (в минулому — Добровеличківський район)
 Михайлівка — Кіровоградська область, Олександрійський район
 Михайлівка — Луганська область, Сєвєродонецький район
 Михайлівка — Луганська область, Щастинський район, Новоайдарська селищна громада
 Михайлівка — Луганська область, Щастинський район, Нижньотеплівська сільська громада
 Михайлівка — Луганська область, Сватівський район
 Михайлівка — Львівська область, Червоноградський район
 Михайлівка — Миколаївська область, Баштанський район, Привільненська сільська громада
 Михайлівка — Миколаївська область, Баштанський район, Казанківська селищна громада
 Михайлівка — Миколаївська область, Баштанський район, Горохівська сільська громада
 Михайлівка — Миколаївська область, Миколаївський район, Березанська селищна громада
 Михайлівка — Миколаївська область, Миколаївський район, Степівська сільська громада
 Михайлівка — Миколаївська область, Миколаївський район, Новоодеська міська громада
 Михайлівка — Миколаївська область, Миколаївський район, Радсадівська сільська громада
 Михайлівка — Миколаївська область, Вознесенський район, Братська селищна громада
 Михайлівка — Миколаївська область, Вознесенський район, Веселинівська селищна громада
 Михайлівка — Миколаївська область, Вознесенський район, Єланецька селищна громада
 Михайлівка — Миколаївська область, Первомайський район
 Михайлівка — Одеська область, Березівський район
 Михайлівка — Одеська область, Білгород-Дністровський район
 Михайлівка — Одеська область, Одеський район
 Михайлівка — Одеська область, Подільський район, Ананьївська міська громада
 Михайлівка — Одеська область, Подільський район, Любашівська селищна громада
 Михайлівка — Полтавська область, Лубенський район (до 2020 року — Гребінківський район)
 Михайлівка — Полтавська область, Миргородський район (до 2020 року — Великобагачанський район)
 Михайлівка — Полтавська область, Полтавський район, Диканська селищна громада (до 2020 року — Диканський район)
 Михайлівка — Полтавська область, Полтавський район, Зіньківська міська громада (до 2020 року — Зіньківський район)
 Михайлівка — Полтавська область, Полтавський район, Михайлівська сільська громада (до 2020 року — Машівський район)
 Михайлівка — Рівненська область, Дубенський район
 Михайлівка — Рівненська область, Рівненський район, Городоцька сільська громада
 Михайлівка — Рівненська область, Рівненський район, Острозька міська громада
 Михайлівка — Сумська область, Конотопський район
 Михайлівка — Сумська область, Сумський район, Краснопільська селищна громада
 Михайлівка — Сумська область, Сумський район, Лебединська міська громада
 Михайлівка — Тернопільська область, Чортківський район, колишній (до 2020 року) Борщівський район
 Михайлівка — Тернопільська область, Кременецький район, колишній (до 2020 року) Лановецький район
 Михайлівка — Тернопільська область, Тернопільський район, колишній (до 2020 року) Підгаєцький район
 Михайлівка — Харківська область, Богодухівський район, Валківська міська громада
 Михайлівка — Харківська область, Богодухівський район, Краснокутська селищна громада
 Михайлівка — Харківська область, Куп'янський район, Великобурлуцька селищна громада
 Михайлівка — Харківська область, Куп'янський район, Шевченківська селищна громада, Нижньобурлуцька сільська рада
 Михайлівка — Харківська область, Куп'янський район, Шевченківська селищна громада, Шевченківська селищна рада
 Михайлівка — Харківська область, Лозівський район, Лозівська міська громада
 Михайлівка — Харківська область, Лозівський район, Олексіївська сільська громада
 Михайлівка — Харківська область, Харківський район
 Михайлівка — Харківська область, Чугуївський район
 Михайлівка — Херсонська область, Каховський район
 Михайлівка — Херсонська область, Генічеський район
 Михайлівка — Херсонська область, Бериславський район
 Михайлівка — Херсонська область, Скадовський район
 Михайлівка — Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, Маківська сільська громада
 Михайлівка — Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, Чемеровецька селищна громада
 Михайлівка — Хмельницька область, Шепетівський район, Плужненська сільська громада
 Михайлівка — Хмельницька область, Шепетівський район, Берездівська сільська громада
 Михайлівка — Хмельницька область, Хмельницький район
 Михайлівка — Черкаська область, Звенигородський район
 Михайлівка — Черкаська область, Золотоніський район, Драбівська селищна громада
 Михайлівка — Черкаська область, Золотоніський район, Чорнобаївська селищна громада
 Михайлівка — Черкаська область, Черкаський район, Канівська міська громада
 Михайлівка — Черкаська область, Черкаський район, Михайлівська сільська громада
 Михайлівка — Чернівецька область, Чернівецький район
 Михайлівка — Чернівецька область, Дністровський район
 Михайлівка — Чернігівська область, Новгород-Сіверський район
 Михайлівка — Чернігівська область, Корюківський район

 Михайлівка — колишнє село Ленінського району Багерівської сільської ради, знято з обліку рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим від 22 вересня 2006 року
 Михайлівка — історична назва села Довгополівка Тиврівського району Вінницької області
 Михайлівка — село Роздільнянського району Одеської області приєднано до села Вікторівка, яке згодом увійшло до складу с. Єгорівка
 Михайлівка — село Дворічанського району Харківської області приєднане до села Митрофанівка
 Михайлівка — село Зміївського району Харківської області приєднане до села Бірки
 Михайлівка — село Сахновщинського району Харківської області приєднане до села Мар'ївка рішенням Харківської обласної ради від 25 липня 1997 року
 Михайлівка — село Чистоводівської сільської ради Ізюмського району Харківської області, знято з обліку
 Михайлівка — село Волосько-Балаклійської сільської ради Шевченківського району Харківської області, знято з обліку рішенням Харківської обласної ради від 25 липня 1997 року
 Михайлівка — село Криниці Олександрівського району Донецької області до 1987 р.

Селища:
 Михайлівка — Черкаська область, Звенигородський район

 Михайлівка — селище Старостинської сільської ради Роздільнянського району Одеської області, знято з обліку

Річки:
 Михайлівка — річка у межах Серненського району Рівненської області. Ліва притока Случі (басейн Прип'яті)
 Михайлівка — річка у Сумській області, притока Чаши

Інше:
 Михайлівка — пункт пропуску на кордоні з Молдовою
 Михайлівка — залізнична платформа Львівської залізниці у Львівській області на лінії Рава-Руська — Червоноград.
 Михайлівка — залізнична платформа Львівської залізниці у Рівненській області на лінії Здолбунів — Красне.
 Михайлівка — пасажирська залізнична платформа Одеської залізниці

Села:
 Михайлівка — Придністров'я, Рибницький район
 Міхайловка — Синжерейський район
 Міхайловка — Флорештський район
 Михайлівка — Чимішлійський район

Місто:
 Михайлівка — місто у Волгоградській області

Див. також 
 Михайлівка Перша
 Михайлівка-Рубежівка
 Михайловка
 Бурчак-Михайлівка
 Велика Михайлівка
 Великомихайлівка
 Водяно-Михайлівка
 Горбачево-Михайлівка
 Івано-Михайлівка
 Кузнецово-Михайлівка
 Мала Михайлівка
 Маломихайлівка
 Нова Михайлівка
 Новомихайлівка
 Петро-Михайлівка
 Спасько-Михайлівка
 Стара Михайлівка
 Старомихайлівка
 Сурсько-Михайлівка
 Федоро-Михайлівка